Сергеевка — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Нудольского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Сергеевка входила в состав Щекинского сельского округа.

Деревня расположена на юго-западе района, примерно в 22 км к юго-западу от райцентра Клин, на водоразделе рек Супрутка (левый приток Нудоли) и Здиргиш, высота центра над уровнем моря 203 м. Ближайшие населённые пункты — Грешнево на востоке, Екатериновка на северо-западе и Кузнецово на юге. У северной окраины деревни проходит региональная автодорога 46Н-03797 (шоссе 46К-0170 — Екатериновка).

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Нудольское на сайте Клинского района
  Устав сп Нудольское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин